Ermita de Sant Sebastià (Calaf)
 Ermita de Sant Sebastià (Pobla de Vallbona)
 Ermita de Sant Sebastià (Prats de Lluçanès) (Osona)
 Ermita de Sant Sebastià de Sitges (Garraf)
 Ermita de Sant Sebastià (Vic)
 Ermita de Sant Sebastià (Vilassar de Dalt) Maresme 
 Ermita de Sant Sebastià de Cervera del Maestrat 
 Ermita de Sant Sebastià de Talarn, edifici de la vila de Talarn, Pallars Jussà
 Ermita de Sant Sebastià de la Guarda, església en la muntanya de Sant Sebastià del municipi de Palafrugell (Baix Empordà)

 Ermita de Sant Sebastià (Santa Maria de Palautordera)